Туичи (Рио-Туичи, ) — река на севере Боливии, в департаменте Ла-Пас, левый приток Бени. Берёт начало на восточных склонах гор Кордильера-де-Карабая и Кордильера-Реаль близ Аполо. Прорезает Восточную Кордильеру в направлении на северо-восток. Далее течёт на юго-восток и впадает в Бени к югу от города Рурренабаке.

На реке Туичи и её притоках найдены богатые россыпные месторождения золота. Разработка их нерентабельна.

Река протекает по территории национального парка Мадиди.

Примечания 

Притоки Бени
Реки департамента Ла-Пас (Боливия)